Příjmení Krbeček nosí více významných osobností:

 Jiří Krbeček (* 1964) – český fotbalista - brankář
 Lukáš Krbeček (* 1985) – český fotbalový brankář
 Tomáš Krbeček (* 1985) – český fotbalový útočník nebo záložník